Ironclad (computerspel), een computerspel
 Ironclad (schip), een houten, met ijzer bekleed schip
 Ironclad (film), een film uit 2011